

Pessoas 
 Joshua Reynolds, foi um pintor inglês retratista
 Osborne Reynolds, engenheiro inglês, criador do Número de Reynolds

Pessoas com apelido Reynolds

 Reynolds (apelido)

- Burt Reynolds (1936-2018)

Localidades 
 Reynolds (Dacota do Norte)
 Reynolds (Geórgia)
 Reynolds (Illinois)
 Reynolds (Indiana)
 Reynolds (Nebraska)

Outros 
 Coeficiente de Reynolds, número adimensional usado em mecânica dos fluídos para o cálculo do regime de escoamento (laminar ou turbulento) de determinado fluido sobre uma superfície

Desambiguação